CA steht für:
 Centesimus annus, Sozialenzyklika von Papst Johannes Paul II. aus dem Jahr 1991
 Chefarzt, in Deutschland ein Arzt in leitender Funktion, in der Regel in einem Krankenhaus
 Christian Action, Vorgängerorganisation von International Defence and Aid Fund for Southern Africa
 Closest Approach, kleinster Passierabstand zweier Schiffe
 Commitment Appropriations, siehe Verpflichtungsermächtigung
 Confessio Augustana, ein grundlegendes Bekenntnis der lutherischen Reichsstände zu ihrem Glauben
 Controlled Atmosphere, überwachte Atmosphäre in einem Transport- oder Lagerraum
 Counter-Air, die englische Bezeichnung für den Kampf gegen das gegnerische Luftkriegspotential
 Cowboy Artists of America, nordamerikanische Vereinigung von Wild-West-Künstlern
 certificate authority (auch: certification authority), eine Zertifizierungsstelle für digitale Zertifikate

CA steht in der Geografie sowie im Verkehrswesen als Abkürzung für:
 Caledonian Airways, nach dem ICAO-Code
 Capital Airlines, nach dem IATA-Code und dem ICAO-Code
 Liste der State-, U.S.- und Interstate-Highways in Kalifornien
 Kalifornien, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Kanada, Ländercode nach ISO 3166-1
 die postcode area Carlisle (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 die Bahnstrecke Chemnitz–Adorf

CA steht in der Wissenschaft als Abkürzung für:
 Brombenzylcyanid, sehr stark augenreizende chemische Verbindung
 α-Carboanhydrasen
 cellular automaton, siehe Zellulärer Automat
 Celluloseacetat, einen thermoplastischen Kunststoff, der aus Cellulose und Essigsäure hergestellt wird
 Chemical Abstracts, hat als Publikationsorgan das Ziel, weltweit sämtliche Chemie-relevanten Veröffentlichungen zu indizieren und zusammenzufassen
 Chromatische Aberration, Abbildungsfehler optischer Linsen
 collision avoidance, siehe Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance
 Conservation Agriculture, umfasst drei Prinzipien der Pflanzenproduktion
 correspondence analysis, Korrespondenzanalyse, ein Verfahren der multivariaten Statistik, mit dem die Beziehungen der Variablen einer Kontingenztafel graphisch repräsentiert werden

CA steht in der Wirtschaft für:
 Cambridge Analytica, Datenanalyse-Unternehmen mit Sitz in New York City
 Bank CA St. Gallen, Schweizer Regionalbank
 CA Technologies, ehemals Computer Associates
 Chevrolet CA, PKW-Modell aus den 1930er und 1940er Jahren, siehe Chevrolet Master
 Chrysler CA, PKW-Modell aus dem Jahr 1934
 Creditanstalt-Bankverein, frühere österreichische Bank
 Contributor License Agreement, eine Vereinbarung über Urheber- und Lizenzrechte

CA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Bulgarien: Stadt Sofia
 Deutschland: Landkreis Oberspreewald-Lausitz (für Calau)
 Großbritannien: Cardiff
 Italien: Provinz Cagliari
 Norwegen: Asker und Bærum in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Israel
 Slowakei: Okres Čadca
 Spanien: Provinz Cádiz (auslaufend)
 Türkei:
 Diplomatisches Corps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Corps Consulaire (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)
 Ukraine: Oblast Tscherkassy

ČA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Serbien: Čačak

C-A als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Ungarn: Ausländer

Ca steht für:
 Ծ, 14. Buchstabe des armenischen Alphabets
 Ca (Fluss) in Vietnam

Ca steht als Abkürzung für:
 Calcium, chemisches Element
 Carcinoma, medizinisch-lateinisch (und englisch) für das Karzinom
 Cauchy-Zahl, gehört zu den dimensionslosen Kennzahlen der Physik
 Concept Art, eine Form der Illustration, die ein Konzept visuell veranschaulichen soll, bevor es in ein Endprodukt umgesetzt wird
 Kalifornien (englisch: California)

Cá oder Cà ist der Familienname folgender Personen:

 José Lampra Cà (* 1964), guinea-bissauischer Geistlicher, Bischof von Bissau

Č̕a steht für:
 Չ, 25. Buchstabe des armenischen Alphabets

cA steht für:
 Centi-Ampere (selten verwendet)

ca steht für:
 katalanische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-1
 Jawi-Buchstabe , siehe Tsche (persischer Buchstabe)
 Zentiar, historische Flächenmaßeinheit von 0,01 Ar (Einheit) (1 m²)

.ca steht für:
 .ca, die Top-Level-Domain von Kanada

ca. steht für:
 circa, zirka (ungefähr, etwa)

ca steht in Strömungslehre und Aerodynamik für:
 Auftriebsbeiwert bzw. -koeffizient (ca-Wert)

Siehe auch:
 C&A

Abkürzung